Heracleum carmeli är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Wilhelm Franz Wenderoth. Heracleum carmeli ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
carmeli